Kalvholmarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalvholmarna, Kimitoön, Åboland, 
 Kalvholmarna, Raseborg, Nyland,

Se även
Kalvholm
Kalvholmen

Robotskapade Finlandförgreningar